Танып — село в Бардымском районе Пермского края на реке Ермия. Входит в состав Сарашевского сельского поселения.

Географическое положение 

Находится примерно в 23 км к юго-востоку от центра села Барда.

Этимология 
Наименование села происходит от названия башкирского племени танып.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 560 человек, в том числе 258 мужчин и 302 женщины.

В 2005 году численность населения составляла 688 человек.

Известные уроженцы 
 Юлушев Ирек Галеевич  — агроном, доктор сельскохозяйственных наук (1989), профессор (1990), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2009).

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района